КБ-3:
 КБ-3 — советская якорная мина.
 КБ-3 — конструкторское бюро Кировского завода.